«Краб» — моторно-гребная лодка с надувным корпусом. Одинаково хорошо идёт как под вёслами, так и под подвесным мотором. Лодки «Краб» выпускаются компанией «Мнёв и К» в трёх модификациях: R-275, R-285 и R-310, имеющих длину 275, 285 и 310 см и рассчитанных на двигатели 5, 8 и 12 л. с.

Бортовой баллон лодки с коническими торцами разделён на 3 отсека аварийной плавучести. Плотность материала ПВХ, из которого изготовлены баллоны и днище лодки составляет 850 г/кв. м.

Самая малая из семейства «Краб» R-275 имеет реечный настил на днище.

R-285 и R-310 имеют жёсткую палубную конструкцию днища и надувной кильсон, обеспечивающий повышенные мореходные качества.

R-310 может быть укомплектована тентом-палаткой.

Все модификации могут быть укомплектованы надувным дном (air deck). Сборка-разборка занимает 10–15 минут. Каждую из этих лодок можно уложить в две сумки, которые вместе с мотором легко размещаются в багажнике автомобиля.

«Краб R-275»

«Краб R-285»

«Краб R-310»

Примечания 

Моторные лодки
Надувные лодки